Infante ist der Familienname folgender Personen:

 Antoni Infante (* 1958), valencianischer Politiker
 Blas Infante (1885–1936), spanischer Politiker und Schriftsteller
 Carlos Infante (* 1982), mexikanischer Fußballspieler
 Diogo Infante (* 1967), portugiesischer Schauspieler
 Guillermo Cabrera Infante (1929–2005), kubanischer Schriftsteller
 João Infante, portugiesischer Seemann und Entdecker
 José Miguel Infante (1778–1844), chilenischer Politiker
 Lindy Infante († 2015), US-amerikanischer American-Football-Trainer
 Manuel Infante (1883–1958), spanischer Komponist
 Omar Infante (* 1981), venezolanischer Baseballspieler
 Patricio Infante Alfonso (* 1929), chilenischer Geistlicher, Alterzbischof von Antofagasta
 Pedro Infante (1917–1957), mexikanischer Schauspieler und Sänger
 Rafael Lira Infante (1879–1958), chilenischer Geistlicher, Bischof von Rancagua und Valparaíso
 Raimundo Infante (1928–1986), chilenischer Fußballspieler
 Ricardo Infante (1924–2008), argentinischer Fußballspieler
 Sergio Infante (* 1947), chilenischer Dichter

Siehe auch:
 Infant